Corvetto peut désigner :
 Louis-Emmanuel Corvetto (1756-1821) : un homme politique français ;
 Rue Corvetto : une rue du  de Paris ;
 Corvetto : un des contes du recueil de Giambattista Basile ;
 Corvetto : une station du métro de Milan ;
 Piazza Corvetto, une place de Gênes (Italie).